Connie Cant (née en 1964), joueuse canadienne de soccer
Lisa Cant (née en 1984), mannequin canadien
Kevin Cant (né en 1988), coureur cycliste belge
Maureen Cant (née en 1965), joueuse canadienne de soccer
Sanne Cant (née en 1990), coureuse cycliste belge